La condesa Luana de Orange-Nassau (nacida el 26 de marzo de 2005 en Londres), hija de Mabel y del fallecido Friso de Orange-Nassau, nieta de la princesa Beatriz y su difunto marido, Claus von Amsberg, y sobrina de los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima. También es la hermana mayor de la condesa Zaria.

Accidente de esquí de su padre 

El 17 de febrero de 2012 su padre, sufre un accidente de esquí mientras estaba de vacaciones en Lech (Austria), en la que quedó en estado comatoso, aunque estable. El 17 de febrero de 2013, el príncipe Friso de Orange-Nassau cumple un año después de que cayera en estado comatoso con pocas esperanzas de que se vuelva a recuperar. El 12 de agosto de 2013, muere su padre, el príncipe Friso de Orange-Nassau.

Nacimiento y bautizo 
Nació el 26 de marzo de 2005 en Londres, Reino Unido.

Luana fue bautizada por Huub Oosterhuis el 18 de diciembre de 2005 en el Palacio Huis ten Bosch, en La Haya.

Sus padrinos fueron:

 Constantino Cristóbal de los Países Bajos, su tío paterno.
 Eveline Wisse Smit.
 Baronesa Sophie von der Recke.
 Emma Bonino.

Nobleza 
Ella es la número 800 en la línea del trono británico. Su título noble neerlandés es:

 Condesa Luana de Orange-Nassau, Señora de Amsberg (desde su nacimiento el 26 de marzo de 2005).

Ancestros

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Nacidos en Londres